Shelburne kan syfta på:

 Earl av Shelburne – en engelsk titel
William Petty, 1:e markis av Lansdowne

Geografi

Kanada 

 Shelburne, Nova Scotia, ort, 
 Shelburne, Ontario, ort,

USA 

 Shelburne, Massachusetts, Franklin County, 
 Shelburne, New Hampshire, ort, Coos County, 
 Shelburne, Vermont, ort, Chittenden County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar